Stati Uniti d'America
 Cedarville – città della Contea di Crawford, Arkansas
 Cedarville – comunità non incorporata della Contea di Modoc, California
 Cedarville – villaggio della Contea di Stephenson, Illinois
 Cedarville – township della Contea di Menominee, Michigan
 Cedarville – census-designated place della Contea di Cumberland, New Jersey
 Cedarville – villaggio della Contea di Greene, Ohio
 Sudafrica
 Cedarville – città della Municipalità locale di Matatiele